-{Ар}- или -{Ar}- може да се односи на:
 Ар (јединица), јединица за површину
 ознака за хемијски елемент аргон (-{argonum}-); правилна употреба: искључиво латинички транскрипт -{Ar}-.

Географски појмови 
 Ар (Гар), место у Француској,
 Ар (Крез), место у Француској,
 Ар (Шарант), место у Француској,
 Ар (река), река у Швајцарској.

Биологија 
 Амфирегулин, протеин

Скраћенице и слова
Хемијски знак